Deze lijst bevat een opsomming van Nederlandse bieren. Voor een lijst van bieren uit andere landen, kijk op de lijst van biermerken of lijst van Belgische bieren. Alleen bieren die behoren tot het vaste assortiment van de brouwer zijn opgenomen, jaarlijks terugkerende seizoensbieren (zoals de herfstbok) vallen hier ook onder.

Zie ook 
 Lijst van Belgische bieren
 Lijst van biermerken
 Lijst van Nederlandse brouwerijen

 
Nederlandse bieren
Bieren